Il singolare del SA Tennis Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare in seguito alla prestazione degli Australian Open (ha raggiunto le semifinali, perdendo da Roger Federer).
Feliciano López ha vinto il torneo battendo in finale Stéphane Robert con il punteggio di 7-5, 6-1. Questo è il secondo titolo in carriera per lo spagnolo, il primo dal 2004.

Teste di Serie

 Gaël Monfils (semifinale)
 David Ferrer (semifinale)
 Feliciano López (Vincitore)
 Marco Chiudinelli (primo turno)

 Rajeev Ram (quarti di finale) 
 Xavier Malisse (primo turno) 
 Lu Yen-Hsun (quarti di finale) 
 Stéphane Robert (finalista)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

SA Tennis Open 2010
ATP World Tour 2010